Жан Максимильен Ламарк (; 1770—1832) — французский военный деятель, дивизионный генерал (1807 год), барон (1810 год), участник революционных и наполеоновских войн. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Биография 
Родился в семье адвоката. В начале Революции его отец, Пьер-Жозеф Ламарк (1733—1802), был избран депутатом Генеральных штатов от третьего сословия, принял присягу в Зале для игры в мяч и был членом Учредительного собрания. Максимильен Ламарк окончил коллеж ордена якобинцев в родном Сен-Севере, и в 1790 году приехал к отцу в Париж.

Вандейское восстание и дальнейшая военная карьера 
Активно участвовал в революционных событиях, сначала как рядовой национальный гвардеец: с начала 1793 года в 4-м батальоне волонтёров Ланд, принимал участие в подавлении Вандейского восстания. Под его командованием, в частности, волонтёры разграбили и подожгли собор в Вебре, выломав при этом мраморный алтарь, дабы изготовить из него памятник и саркофаг для Марата.

С 13 мая 1793 года капитан роты гренадеров. Отличился 24 июля 1794 года, когда с относительно небольшим отрядом сумел защитить укрепление Фонтараби против 1700 повстанцев. После этого был произведён в командиры батальона и направлен в Рейнскую армию.

Там участвовал в ряде сражений, за отличие при Гогенлиндене по представлению генерала Моро был произведён 6 марта 1801 года первым консулом Бонапартом в бригадные генералы.

29 августа 1803 года возглавил бригаду в пехотной дивизии Карра-Сен-Сира в Байоннском лагере. С 29 августа 1805 года дивизия была частью 7-го армейского корпуса Великой Армии. Принимал участие в Австрийской кампании 1805 года.

6 февраля 1806 года переводится в Неаполитанскую армию. После занятия Неаполя французскими войсками под командованием Жозефа Бонапарта и провозглашения последнего неаполитанским королём, Жозеф назначает Ламарка 15 апреля 1806 года своим начальником штаба с производством в дивизионные генералы (6 декабря 1807 года).

18 декабря 1808 года Ламарк организовал захват острова Капри в Неаполитанском заливе, где находился английский гарнизон во главе с Гудсоном Лоу (будущим тюремщиком Наполеона). Остров был укреплён от природы, будучи окружён отвесными скалами, и защищался гарнизоном с сильной артиллерией. Высадившись, Ламарк приказал отправить обратно корабли, чтобы у солдат не возникало и мысли о возможности бегства, и начал во главе солдат подниматься вверх на скалы. В штыковом бою французы разгромили гарнизон, который капитулировал и был отпущен Ламарком, однако без оружия и знамён.

17 февраля 1809 года Ламарк присоединился к армии Итальянского королевства. В марте возглавил 4-ю пехотную дивизию Итальянской армии Евгения Богарне, захватил Лайбах, где в его руки попали 4000 пленных и 62 орудия; при Ваграме под ним были убиты 4 лошади. 10 августа стал начальником штаба 2-го армейского корпуса Армии Германии. 24 августа получил должность командира 2-й дивизии Национальной гвардии во Фландрии, затем, с 5 сентября, командир 4-й пехотной дивизии Северной армии. С 20 января по 5 апреля 1810 года командовал дивизией Национальной гвардии в Армии Брабанта.

25 апреля 1810 года вновь вернулся в Италию, и стал начальником штаба Неаполитанского королевства. 4 июня 1810 года произведён в бароны Империи.

В 1811 году был отправлен в Испанию. С 28 июня 1811 года выполнял функции губернатора Верхней Каталонии. 8 февраля 1812 года выиграл сражение при Альтафулле. Наполеон впоследствии называл его в числе генералов, которым он намеревался даровать маршальский жезл.

Сто дней 

После первого отречения Наполеона присягнул Бурбонам, и с 1 мая 1814 года оставался без служебного назначения. С началом Ста дней вновь встаёт под знамёна Наполеона. Отправлен командовать войсками против повстанцев в Вандею, где ему противостояли идейный роялист Ларошжаклен и предатель генерал Канюэль.  По оценке Наполеона, в Вандее Ламарк «творил чудеса и превзошёл все мои ожидания». Он сумел  разгромить повстанцев при Рошсервьере и достичь мирного соглашения с ними в Шоле, причём вожди вандейцев даже пообещали встать под начальство Ламарка в случае, если иностранные державы попытаются расчленить Францию.

Второе отречение Наполеона 
После второго отречения Наполеона бежал из Франции в Бельгию. В Бельгии занимается переводом поэм Оссиана, которые и издаёт со своими комментариями. Вернулся в результате амнистии 20 октября 1818 года.

После Июльской революции был награждён Луи-Филиппом орденом Почетного легиона 1-й степени (21 августа 1830 года).

Ламарк презирал Бурбонов и во время Реставрации втайне мечтал о возрождении империи под властью римского короля (сына Наполеона).

Политика 

В 1820 году впервые баллотируется в Палату депутатов, но попадает в неё только в 1828 году. После революции 1830 года является членом левой фракции в парламенте и занимает умеренно республиканскую позицию. Тогда он пользовался большой популярностью как за своё военное прошлое, так и за свою принципиальность, выделявшую его на фоне целого ряда бывших маршалов Наполеона. В 1831 году, наряду с Лафайетом и Могеном, был одним из главных агитаторов за вооружённое выступление против России для помощи восставшей Польше.

Умер от холеры 1 июня 1832 года. Его похороны послужили поводом к июньскому восстание республиканцев 5-6 июня 1832 года, описанному, в частности, в романе Виктора Гюго «Отверженные».

Мемуары 
Мемуары Ламарка вышли в Париже в 1835 году.

Воинские звания 
 Лейтенант (3 апреля 1793 года);
 Капитан (13 мая 1793 года);
 Командир батальона (11 августа 1794 года);
 Полковник (14 мая 1795 года);
 Бригадный генерал (6 марта 1801 года);
 Дивизионный генерал (6 декабря 1807 года).

Титулы 
 Барон Ламарк и Империи (; декрет от 15 августа 1809 года, патент подтверждён 4 июня 1810 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Великий офицер ордена Почётного легиона (21 июля 1809 года)

 Знак Большого Орла ордена Почётного легион (21 августа 1830 года)

 Большой крест королевского ордена Обеих Сицилий (1808 год)

Примечания

Источники 
 « Jean Maximilien Lamarque », dans Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852.
 A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion d'honneur, biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, vol. 3, 1844.
 Louis François L'Héritier, Les fastes de la gloire : ou, Les braves recommandés à la Postérité; monument élevé aux défenseurs de la patrie, par une société d'hommes de lettres, et de militaires, vol. 2, Raymond, 1819.
 Georges Six, Dictionnaire biographique des généraux & amiraux français de la Révolution et de l'Empire (1792-1814), Paris : Librairie G. Saffroy, 1934, 2 vol., p. 42-43.

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Июльская монархия
Умершие от холеры
Участники подавления вандейского мятежа и шуанерии
Депутаты Национального собрания Франции
Бароны Империи (Франция)